Томс Ха́ртманис (; 12 декабря 1987, Лиепая, Латвийская ССР, СССР) — латвийский хоккеист, нападающий. В настоящее время является латвийского клуба «Курбадс».

Выступал в Швеции за клуб второй лиги «Альмтуна» и за юношескую сборную Латвии.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккеисты Латвии
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Альмтуна»
Игроки ХК «Рига 2000»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК «Земгале»
Игроки ХК «Арыстан»
Игроки ХК «Курбадс»